WLB steht als Abkürzung für:

 Wiener Lokalbahnen, Verkehrsunternehmen im Großraum Wien
 Work-Life-Balance, ein Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben miteinander in Einklang stehen
 Württembergische Landesbibliothek, eine große wissenschaftliche Universalbibliothek, Sitz in Stuttgart
 Württembergische Landesbühne Esslingen, hat in Esslingen am Neckar eine lange Tradition, in der Zeit des Spätmittelalters schlossen sie sich dem Humanismus an und endete plötzlich in der Reformationszeit, als die strengen Pietisten die Herrschaft in der Stadt übernahmen

WLB